Ро́дос:

 Родос — греческий остров у юго-западного побережья Малой Азии.
 Родос — главный город острова Родос.
 Родос (дим) — община (дим) в Греции.
 Родос, или Рода (дочь Посейдона) — в древнегреческой мифологии — нимфа.
 Родос, Борис Вениаминович (1905—1956) — следователь МГБ, один из активных участников сталинских репрессий.
 Родос, Леонид Аркадьевич (1919—?) — советский футболист и футбольный тренер.
 Родос, Яков Вениаминович (1909—1968) — советский актёр.